Ту́бус — це різновид упаковки (кругла картонна упаковка). В основному використовується для пакування елітного алкоголю, спеції, кави та чаю, як футляр для карт, креслень або як сувенірна упаковка.

Конструкція тубуса складається з картонної багатошарової спіральної гільзи (втулки, шпулі), металевого або картонного дна та кришки і етикетки.

Усі матеріали які використовують для виготовлення даного виду пакування є екологічно чисті (картон та метал) та можуть застосовуватись у вторинній переробці.

Прийнято вважати, що тубус як упаковка виник в 1796 році завдяки німецькому винахіднику і підприємцю Алоізу Зенефельдеру. Саме він в ті часи винайшов новий вид друку під назвою літографія. Літографія - дослівно з грецького перекладається як "малюнок на камені". Літографію відносять до виду "плаского друку", при якому зображення друкується з пласкої поверхні каменю. Відкриття літографії дозволило отримувати не лише чорно-білі, але і кольорові зображення. Звичайно, в сучасних технологіях друку використовується не кам'яні, а металеві пластини. 

У той період, коли Алоіз Зенефельдер зробив своє велике відкриття, виробництво картонних гільз вже було розвинуте. Вони з'явилися в середині XVIII століття. Але саме розробка цього винахідника дозволила використовувати картонний тубус як подарункову упаковку.

Ось тільки літографія не відразу дісталася до металу. Уперше відбитки на жерсті стали робити через декілька десятків років після винаходу Зенефельдером його унікальної технології. Перший відбиток був отриманий в 1845 році. Але через необробленість і досить складну методику, вона не отримала миттєвого поширення. Тільки в 1875 році в Англії був виданий перший патент на друк на жерсті. Отримав його Роберт Баклі. Саме він став використовувати для створення літографії офсетний друк, що започаткувало моду на оригінальні бляшані сувенірні упаковки.

Пакування
креслення